Michael Brüggemann ist der Name folgender Personen:

* Michael Brüggemann (Theologe) (1583–1654), deutscher Theologe
 Michael Brüggemann (Kommunikationswissenschaftler), deutscher Kommunikationswissenschaftler und Hochschullehrer